Студёный — название населённых пунктов в России:

 Студёный — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Студёный — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Студёный — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Студёный — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Студёный — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Студёный — посёлок в Петровском районе Саратовской области.
 Студёный — посёлок в муниципальном образовании «город Нижний Тагил» Свердловской области.
 Студёный — посёлок в Заокском районе Тульской области.

См. также 
 Студёный Овраг